Termenul „titlu” se poate referi la:
 Numele unei opere literare, unui film
 Titlu de distincție, titlu care poate fi acordat împreună cu o diplomă pentru merite deosebite, însoțit de un premiu
 Titlul poate fi un rang militar, funcție de stat, sau titlu nobiliar adăugat la nume
 Titlul academic de grade diferite acordat unui savant 
 Un stat este întitulat după forma de guvernământ ca republică, sau monarhie
 Titlul este un număr care indică finețea firului de mătase și a fibrelor sintetice.
 Titlul unui metal prețios indică conținutul de metal prețios fin al unui aliaj, exprimat in miimi. 
 Titlu (numismatică) este un caz particular al Titlului unui metal prețios.

Vezi și 
 Titlu (film mut)
 Titlu (cinematografie)
 Titluri nobiliare maghiare
 Titluri nobiliare germane
 Titluri nobiliare franceze
 Titluri nobiliare românești
 Titlurile sfinților în Biserica Ortodoxă